Ояш:

 Ояш — река в Новосибирской области, приток Оби.
 Ояш — село в Новосибирской области.
 Ояш — железнодорожная станция в Новосибирской области на Транссибирской магистрали.
 Ояш — сокращённое название посёлка городского типа Станционно-Ояшинский.
 Ояш — Интернет-сленг, сокращение от «Обыкновенный японский школьник(ца)», стереотипный персонаж японского аниме, манги и ранобэ в жанре сёнэн.